U.S. National Championships 1893 – tenisowy turniej znany jako wielkoszlemowy US Open, który rozegrano w 1893 roku. Mężczyźni rywalizowali w dniach 22–28 sierpnia, na kortach Newport Casino w Newport w konkurencji gry pojedynczej. Zawody gry podwójnej rozegrano w obiekcie St. George Cricket Club w Chicago w dniach 25–29 czerwca. Turnieje kobiet i gry mieszanej odbyły się w dniach 20–23 czerwca, na kortach Philadelphia Cricket Club w Filadelfii.

Była to trzynasta edycja turnieju męskiego i siódma damskiego.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Bibliografia 
 

1893 w Ameryce Północnej
1893 w tenisie ziemnym
US Open według lat